Æthelweard est un nom anglo-saxon porté par plusieurs individus.

 Æthelweard est roi des Hwicce aux alentours de l'an 700.
 Æthelweard est roi d'Est-Anglie vers le milieu du .
 Æthelweard est le plus jeune fils d'Alfred le Grand, mort vers 920.
 Æthelweard est évêque de Londres au début du .
 Æthelweard est un ealdorman et historien de la fin du .

Anthroponyme anglo-saxon